Aujac kan syfta på:

 Aujac, Charente-Maritime, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Aujac, Gard, fransk kommun i departementet Gard